Nebet steht für:

 Nebet (Unas), altägyptische Königin und Gemahlin des Königs Unas
 Nebet (altägyptische Mythologie), altägyptischer Begriff Herrin
 Nebet (Geländeform), altägyptische Bezeichnung einer Geländeform
 Nebet (Geometrie), altägyptische Bezeichnung eines Halbzylinders, einer Halbkugel oder eines kuppelförmigen Oberteils